Stawy w Polsce:
 Średni Staw – staw w woj. lubelskim, w powiecie janowskim, w gminie Potok Wielki
 Średni Staw – staw w woj. mazowieckim, w powiecie przysuskim, w gminie Wieniawa
 Średni Staw – staw w woj. podkarpackim, w powiecie stalowowolskim, w gminie Zaklików

Przypisy

Zobacz też 
 Staw Średni